Olympiska spelen (OS) 1964 betyder:
Olympiska sommarspelen 1964, som anordnades i Tokyo i Japan
Olympiska vinterspelen 1964, som anordnades i Innsbruck i Österrike